Příjmení Sullivan nosí více významných osobností:

 Arthur Sullivan (1842–1900) – anglický hudební skladatel
 Big Jim Sullivan (James George Tomkins; 1941–2012) – britský kytarista
 Dennis Sullivan (* 1941) – americký matematik, topolog
 Ed Sullivan (1901–1974) – americký bavič a televizní moderátor
 Frank Sullivan (1898–1989) – kanadský hokejista
 Harry Stack Sullivan (1892–1949) – americký psychiatr a psycholog
 Charles Sullivan (* 1944) – americký jazzový trumpetista
 Chris Sullivan (* 1980) – americký herec a muzikant
 Ira Sullivan (1931–2020) – americký jazzový trumpetista a multiinstrumentalista
 Jennifer Sullivan (* 1945) – velšská spisovatelka dětských knih a literární kritička
 Jesse Sullivan (* 1951) – muž s robotickým ramenem
 John O'Sullivan (* 1942) – britský komentátor, novinář a spisovatel
 John Sullivan (1858–1918) – americký boxer, první šampion těžké váhy
 Joseph Sullivan – více osob
 Kathryn Sullivanová (* 1951) – americká astronautka
 Louis Sullivan (1856–1954) – americký architekt
 Mark J. Sullivan – v letech 2005–2013 ředitel Tajné služby Spojených států
 Peter Sullivan (* 1951) – kanadský hokejový útočník
 Quinn Sullivan (* 1999) – americký bluesový kytarista
 Ronnie O'Sullivan (* 1975) – profesionální hráč snookeru
 Sam Sullivan (* 1960) – kanadský politik
 Vernon Sullivan viz Boris Vian, francouzský spisovatel

Externí odkazy